

Musique 

 Acoustic, un album de Dan Ar Braz sorti en 1982 ;
 Acoustic, un album posthume de John Lennon sorti en 2004 ;
 Acoustic, un album de Joey Cape et Tony Sly sorti en 2004 ;
 Acoustic, un album du groupe Simple Minds sorti en 2016.

Télévision 

 Acoustic, une émission de télévision musicale produite par TV5 Monde (2002-).

Voir aussi 
 Acoustic … and More, un album du groupe Angra sorti en 1998
 Acoustic : Latte, un album du groupe Every Little Thing sorti en 2005